Chaerephon solomonis és una espècie de ratpenat de la família dels molòssids endèmica de les illes Salomó.

Chaerephon